Алехандро Богда (, род. 13 ноября 1944) — парагвайский шахматист, национальный мастер.

Призер чемпионатов Парагвая.

В составе сборной Парагвая участник пяти шахматных олимпиад (1976—1984 гг.).

Наиболее известен благодаря разгромной победе над колумбийцем Хильд. Гарсиа, которую Б. И. Туров включил в число избранных партий шахматной олимпиады в Хайфе (1976 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Богды  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Богды  на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад